23238 Ocasio-Cortez – asteroide della fascia principale
 Alexandria Ocasio-Cortez – politica statunitense
 Cameron Ocasio – attore statunitense
 Jerry Ocasio – ex cestista portoricano
 Karina Ocasio – pallavolista portoricana
 Sheila Ocasio – pallavolista portoricana